Чопау:

 Чопау — город в Германии, расположен в земле Саксония.
 Чопау — река в Германии.